

Patronyme
 Jean-Émile Castaignède, (1825-1890), fut un homme politique français.
 Stéphane Castaignède, (1969- ), est un joueur de rugby à XV français.
 Thomas Castaignède, (1975- ), est un joueur de rugby à XV français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme